Esistono diverse persone col cognome Harnack:
 Adolf Harnack, dal 1914 Adolf von Harnack (1851-1930) – teologo e storico del Cristianesimo
 Arvid Harnack (1901-1942) – economista, giurista e antifascista tedesco
 Mildred Harnack (1902-1943) – critica letteraria, traduttrice e antifascista, moglie di Arvid Harnack